Хума:
 Хума — псевдоним контентмейкера на площадке YouTube.
Хума — село в Разградской области Болгарии;
 Хума — уезд провинции Хэйлунцзян КНР;
 Хума — село в Республике Македония, община Гевгелия;
 Хума — город в штате Луизиана США.
 Хума — вариант названия птицы Хумай.